

Кошень () — село у повіті Ковасна. Адміністративно підпорядковується місту Сфинту-Георге.

Кошень () — село у Унгенському районі.